Saint-Urbain (Finistère) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Urbain (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary